Баландю́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Баландюк Антін (1893–1953) — український композитор, скрипаль, педагог, січовий стрілець, стрілець УГА.
 Баландюк Микола Степанович (1947) — народний депутат України 1-го скликання.
 Баландюк Михайло Васильович (1924) — український графік.

Українські прізвища